Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a szovjet Nyikolaj Zimjatov nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50